Аббревиатура СДД может расшифровываться как:
 СДД — «Сибирская Добровольческая Дружина» генерала Пепеляева;
 СДД — связь диагональная дорожная, элемент барьерного ограждения;
 СДД — «Сборник дипломатических документов», издание МИД Российской Империи, РСФСР и СССР;
 СДД — «Социал-демократическое действие», группа в составе СДПГ, существовавшая в 1948—1950 годах; см. Левая (партия, Германия)#Предыстория;
 СДД — свободный двусторонний договор;
 СДД — семейный детский дом, одна из форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 СДД — подпись в анонимных письмах, которые подбрасывают герою фильма «Статский советник» (расшифровывается как - "сожрите друг друга").

 Ссылки
 http://sokr.ru/СДД